Емельяновский район:

 Емельяновский район — муниципальный район в центральной части Красноярского края.
 Емельяновский район — административно-территориальная единица в составе РСФСР, существовавшая в 1929—1956 годах.